Anita Lizana ha battuto in finale Jadwiga Jędrzejowska 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Alice Marble (quarti di finale)
 Helen Jacobs (semifinali)
 Sarah Fabyan (primo turno)
 Marjorie Van Ryn (quarti di finale)

 Gracyn Wheeler (terzo turno)
 Dodo Bundy (semifinali)
 Carolin Babcock (terzo turno)
 Helen Pederson (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1937